Integument (botanika)
 Integument (zoologia)